

Localidades

Lime Ridge (Pensilvânia)
Lime Ridge (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos